Сан-Хиль может означать:
 Сан-Хиль — город и муниципалитет в Колумбии
 Томас Сан-Хиль (1939—1963) — кубинский антикоммунистический повстанец.